Niedling ist der Name folgenden Ortsteils:
 Niedling (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

Niedling ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Niedling (* 1973), deutscher Künstler
 Johannes Niedling (1602–1668), deutscher Kirchenlieddichter

Siehe auch:
 Needling